Святое — топоним.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Святое — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Святое — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Святое — до 1934 г. название деревни Первомайск Речицкого района Гомельской области.

Россия
 Святое — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Святое — село в Осташковском районе Тверской области.
Святое — до 1964 г. название села Партизанское в Навлинском районе Брянской области.
 Святое — до 1959 г. название села Дмитриевка в Сосновском районе Тамбовской области.
Святое — до 1964 г. название деревни Медведица в Рамешковском районе Тверской области.

Украина
 Святое — село в Здолбуновском районе Ровненской области.
Святое — до 1957 г. название села Озёрное в Козелецком районе Черниговской области.

Озёра

Россия 
 Святое — озеро на границе Владимирской и Московской областей.
 Святое — озеро в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Святое — озеро в Пудожском районе Республики Карелии.
 Святое — озеро на границе Московской и Рязанской областей.
 Святое — озеро в Шатурском районе Московской области к северу от города Шатура.
 Святое — озеро в Южском районе Ивановской области.
 Святое — озеро в Жуковском районе Брянской области.
 Святое — озеро в Шиловском районе Рязанской области.
 Святое — озеро в городе Дзержинске Нижегородской области.
Святое — озеро в Западнодвинском районе Тверской области. 
 Святое — озеро в Осташковском районе Тверской области.
 Святое — озеро в Рамешковском районе Тверской области.
 Святое — озеро в Сосновском районе Тамбовской области.
 Святое — озеро в Люберецком районе Московской области.
 Святое — озеро на Большом Соловецком острове.
 Святое — озеро на острове Анзер в Архангельской области.

Белоруссия

Брестская область 
 Святое — озеро в Пинском районе.

Витебская область 
 Святое — озеро в Верхнедвинском районе.
 Святое — озеро в Витебском районе.
 Святое — озеро в Лепельском районе.
 Святое — озеро в Полоцком районе.
 Святое — озеро в Россонском районе.
 Святое — озеро в Чашникском районе, в бассейне реки Лукомка.
 Святое — озеро в Чашникском районе, в бассейне реки Усвейка.
 Святое — озеро в Чашникском районе, в бассейне реки Чернуха (приток Усвейки).
 Святое — другое название озера Коронёво в Бешенковичском районе.

Гомельская область 
 Святое — озеро в Рогачёвском районе Гомельской области.

Минская область 
 Святое — озеро в Мозырском районе.
 Святое — озеро в Рогачёвском районе, в бассейне реки Друть.
 Святое — озеро в Рогачёвском районе, в бассейне реки Днепр.
 Святое — озеро в Речицком районе.

Могилёвская область 
 Святое — озеро в Костюковском районе.
 Святое — озеро в Мстиславском районе.
 Святое — озеро в Славгородском районе.
 Святое — озеро в Шкловском районе.

Украина 
 Святое — озеро в Иванковском районе (возле села Воропаевка) Киевской области.
 Святое — озеро в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Святое — озеро в Репкинском районе Черниговской области.
 Святое — озеро в Ратновском районе Волынской области, .
 Святое — устаревшее название озера в Ратновском районе Волынской области.

См. также 
 Святой (значения)
 Святость